Un topic peut être :
 en linguistique, un terme de sémantique équivalent à thème dans la terminologie anglophone ;
 un sujet de forum, dans le jargon informatique ;
 un procès-verbal en argot policier, plus spécialement une contravention routière.

Les cartes topiques (en anglais Topic Maps) sont un outil très général de représentation des connaissances.

Autres 
 Topic est une marque de barres chocolatées vendue par Mars Incorporated.
 Topic, né en 1992, est un disc jockey allemand.